Альберуэла-де-Тубо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 20.8 км². Население — 355 человек (на 2010 год). Расстояние — 39 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски